Miejscowości w Polsce:
 Zglinna Duża
 Zglinna Mała